Mähren (Westerwald), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Moravië (Duits: Mähren), een historische regio in Midden-Europa